Карчмиска () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (Люблинское воеводство), Люблинское воеводство. Население — 6272 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бельско
 Ходлик
 Глуско-Мале
 Гурки
 Явурце
 Мечиславка
 Карчмиска
 Глуско-Дуже-Колёня
 Волица-Колёня
 Усчёнж-Колёня
 Новоромблюв
 Слотвины
 Усчёнж
 Волица
 Вымыслув
 Забоже
 Загайдзе

Соседние гмины 
 Гмина Казимеж-Дольны
 Гмина Лазиска
 Гмина Ополе-Любельске
 Гмина Понятова
 Гмина Вонвольница
 Гмина Вилькув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства